il Dito di Caprivi (o Striscia di Caprivi), una regione storico-geografica della Namibia
 la Regione di Caprivi, una delle due regioni in cui è suddiviso amministrativamente il Dito di Caprivi
 il politico tedesco Leo von Caprivi (1831-1899) nome completo Georg Leo Graf von Caprivi di Caprara di Montecuccoli